Satsuki Ōdō (japanisch , Ōdō Satsuki; * 16. Mai 2004 in Ōno, Präfektur Fukui) ist eine japanische Tischtennisspielerin, die vor allem im Doppel erfolgreich ist. Sie ist Rechtshänderin und verwendet die Shakehand-Schlägerhaltung.

Werdegang 
Satsuki Ōdō hatte ihre ersten internationalen Auftritte ab 2017 im Alter von dreizehn Jahren. Im selben Jahr gewann sie Gold im U-21-Wettbewerb bei den Spanish Open. Bei den Japan Open schied sie bereits im Achtelfinale aus. 2018 sicherte sie sich bei den Jugend-Weltmeisterschaften im Doppel mit Miyu Nagasaki die Bronzemedaille, mit der Mannschaft holte sie nach einer Finalniederlage gegen China Silber. Auf der World Tour konnte Odo auch in diesem Jahr keine Erfolge verbuchen, bei den Challenge Series erreichte sie jedoch bei den Belgium- und Belarus Open zusammen mit Saki Shibata Gold und bei den Thailand Open Silber. Sie unterlagen dort den Thailänderinnen Orawan Paranang und Suthasini Sawettabut. Es folgten neben den Erfolgen im Doppel zahlreiche weitere Medaillen im U-21-Wettbewerb. Im Jahr 2019 gewann Satsuki Ōdō die Oman-, Thailand- und Belarus Open im Doppel. Mit dem Einzug ins Halbfinale bei den Croatia- und Slovenia Open holte sie erstmals bei den Erwachsenen im Einzel Medaillen. 2020 sicherte sich Ōdō den Titel bei den Spanish- und Portugal Open im Doppel, wobei sie mit Saki Shibata auch gegen ihre Landsleute Honoka Hashimoto sowie Maki Shiomo gewann. 2021 nahm sie erstmals am WTT Contender bzw. WTT Star Contender teil und erreichte bei Letzterem mit Sakura Yokoi das Halbfinale im Doppel-Wettbewerb, wo sie Jeon Ji-hee sowie Shin Yubin unterlagen.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Satsuki Odo Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 9. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 2004
Frau